Парламентские выборы прошли в Словении 3 июня 2018 года. Выборы изначально планировались на 10 июня 2018 года, но после отставки премьер-министра Миро Церара 14 марта 2018 года, все политические партии призвали парламент к внеочередным выборам. Это третьи досрочные выборы в истории Словении.

Фон 
14 марта 2018 Верховный Суд Республики Словении вынес решение в отношении железнодорожного референдума, состоявшегося в 2017 году по строительство второго пути из Копера в Дивачу. В своём решении суд аннулировал результаты и назначил новое голосование. Железнодорожное сообщение — самый масштабный проект в кабинета Церара.

Позднее, в тот же день, премьер Церар объявил, что он уйдёт в отставку с поста на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета Министров. Он объяснил, что он ушёл в отставку из-за плохих отношений внутри коалиции между социал-демократами (СД) и Демократической партией пенсионеров Словении (Дисус). На следующий день он подал заявление об отставке председателю Национального собрания.

После отставки премьер-министра, новый кандидат на пост может быть выдвинут президентом. Однако, Президент Борут Пахор заявил после встречи с Цераром о поведении досрочных выборов.

Кампания

Избирательная система 
90 членов Национального собрания избираются на основе двух методов:
 88 избираются на основе открытого списка пропорционального представительства в восьми 11-мандатных избирательных округах;
 2 депутата избирается от итальянского и венгерского меньшинства методом Борда.

Результаты

Примечания

Ссылки 
  Орбан по-словенськи: що треба знати про вибори до парламенту Словенії  

2018 год в Словении
Словения
Парламентские выборы в Словении
События 3 июня
Июнь 2018 года